Керим (Гоа) — населенный пункт в штате Гоа, Индия.
 Керим (Кёнджу) — небольшой лес в Национальном парке Кёнджу в городе Кёнджу, Южная Корея.
 Керим, Меджнун Тебриз оглы (1945—2013) — музыковед, музыкальный педагог, народный артист Азербайджана. 
 Керим, Срджан Асан (род. 1948) — македонский дипломат, министр иностранных дел (2000—2001).